Арад (, ) је округ у републици Румунији, у њеном западном делу. Управно средиште округа је истоимени град Арад.

Положај 
Округ Арад је погранични округ према Мађарској на западу. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Бихор (округ)
 ка истоку: Алба (округ)
 ка југоистоку: Хунедоара (округ)
 ка југу: Тимиш (округ)

Природни услови 
Округ већим делом припада историјској покрајини Кришана, док мали, јужни део припада Банату. Арад округ је већим делом равничарски (Панонска низија), док се на истоку издижу брда Бихора. Река Мориш је главни водоток у округу.

Становништво 
Арад спада у вишенационалне округе Румуније и по последњем попису из 2002. године структура становништва по народности је била следећа:
 Румуни — 82,2 %
 Мађари — 10,7 %
 Роми — 3,8 %
 Словаци — 1,3 %
 Немци — 1,0 %
 Срби — 0,3 %

Поред Арада у округу постоји још неколико мањих градских насеља: Чишинеу-Криш, Куртичи, Инеју, Липова, Надлак, Пинкота, Печка, Синтана и Себиш.

Спољашње везе 

 www.cjarad.ro Званична страница округа
 www.virtualarad.net Портал града Арада

Окрузи Румуније
Кришана
Банат